Gavin Williams può riferirsi a:

 Gavin Williams (1980-), calciatore gallese
 Gavin Williams (1983-), rugbista a 15 neozelandese internazionale per